Мануйловка — название населённых пунктов:

Румыния 
  — поселение старообрядцев-липован в жудеце Сучава, Молдова, Румыния.

Украина 
 Мануйловка — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Мануйловка — село в Приморском районе Запорожской области.
 Мануйловка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.

См. также 
 Верхняя Мануйловка
 Нижняя Мануйловка
 Павло-Мануйловский